Cerne puede referirse a:
Uno de los nombres vulgares de Vochysia maxima
Una de las islas cercanas a la costa africana identificadas por las fuentes clásicas en relación con las islas Afortunadas
Río Cerne, en Inglaterra
Cerne Abbas
Gigante de Cerne Abbas
Libro de Cerne, un manuscrito iluminado de estilo hiberno-sajón (siglo IX)
Lago Cerne, en Chequia
Apellido
Rudi Cerne skater y presentador alemán
Joe Cerne, jugador de fútbol americano

Notas